Marc Coppey
Pierre Coppey